Murrayonida är en ordning av svampdjur. Murrayonida ingår i klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Murrayonida 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Murrayonida